rezerwat przyrody "Olszanka" – rezerwat przyrody w województwie lubelskim
 rezerwat przyrody "Olszanka" – rezerwat przyrody w województwie zachodniopomorskim